Ро́ммель () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Роммель, Адриен (1914—1963) — французский фехтовальщик-рапирист, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Роммель, Фернандес Гутьеррес (1966—1993) — панамский футболист, нападающий.
 Роммель, Франк (род. 1984) — немецкий скелетонист, чемпион мира и Европы.
 Роммель, Христофор (1781—1859) — этнограф, историограф, профессор Харьковского университета.
 Роммель, Эрвин (1891—1944) — немецкий генерал-фельдмаршал и командующий войсками Оси в Северной Африке.